Apepi az ókori Egyiptomban a következők neve:

 Apepi, görögösen Apóphisz, mitikus lény
 Apepi, a hükszosz XV. dinasztia legismertebb uralkodója
 'Apepi, kevéssé ismert XIV. dinasztiabeli uralkodó